Akad steht für:

 AKAD, Schweizer Bildungsanbieter
 AKAD Bildungsgesellschaft, deutsche Trägergesellschaft privater Hochschule AKAD University

Akad ist der Familienname von:

 Ömer Lütfi Akad (1916–2011), türkischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Akkad (Begriffsklärung)
 Agat